Il doppio del torneo di tennis Johannesburg Indoor 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Colin Dowdeswell e Heinz Günthardt 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (campioni)
 Colin Dowdeswell /  Heinz Günthardt (finale)

 Tom Gullikson /  Andrew Pattison (primo turno)
 Paul Kronk /  John Sadri (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Johannesburg Indoor 1980